Potočani je lahko:
 Potočani, Dervanta (Bosna in Hercegovina)
 Potočani, Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Potočani, Odžak (Bosna in Hercegovina)
 Potočani, Prnjavor (Bosna in Hercegovina)
 Potočani, Velika (Hrvaška)
 Potočani, Đulovac (Hrvaška)